Эспартинас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 23 км². Население — 13 166 человек (на 2010 год). Расстояние — 13 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ayuntamiento de Espartinas
 
 
 Asamblea Local de Izquierda Unida — Los Verdes. Convocatoria por Andalucía en Espartinas
 Jornadas Gastronómicas de Espartinas

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи